Der Name Bonnefontaine bezeichnet:
eine Ortschaft im Kanton Freiburg, Schweiz; siehe Bonnefontaine FR
eine Gemeinde im Département Jura, Frankreich; siehe Bonnefontaine (Jura)
das ehemalige Zisterzienserkloster Bonnefontaine im Département Ardennes, Frankreich; siehe Kloster Bonnefontaine